Восьмой Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги стартовал 4 сентября 2016 года и завершился 22 апреля 2017 года. Победителем регулярного чемпионата стал «Реактор», обладателем Кубка Харламова «Красная армия».

Межсезонье

Кубок мира среди молодёжных команд

Участники соревнований

Клубы 
{| class="wikitable"
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в МХЛ
! style="background:white; text-align:center; width:12%" | Партнёрская команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Главный тренер
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец (6 064)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Северсталь
| Евгений Ставровский
|-
| Амурские тигры|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Амур
| Валерий Давлетшин
|-
| Атланты|  Мытищи
| Арена Мытищи (7 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | 
| Вячеслав Яковенко
|-
| Красная армия|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | ЦСКА
| Борис Миронов
|-
| Крылья Советов|  Москва
| УДС Крылья Советов (5 500)
| align=center | 1947
| align=center | 2016
| align=center | Спартак
| Юрий Страхов
|-
| Локо|  Ярославль
| Арена 2000 (9 070)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Локомотив
| Дмитрий Красоткин
|-
| МХК Динамо СПб|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (7 012)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Динамо СПб (ВХЛ)
| Николай Акимов (и.о.)
|-
| МХК Спартак|  Москва
| ДС Сокольники (5 530)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Владимир Тюриков
|-
| Русские витязи|  Чехов
| ЛХЦ Витязь (3 300)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Витязь
| Лев Бердичевский
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (7 012)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | СКА
| Михаил Милёхин
|-
| СКА-Серебряные львы|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (7 012)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | СКА
| Сергей Яровой
|-
| Тайфун|  Уссурийск
| СОК Ледовая арена (954)
| align=center | 2016
| align=center | 2016
| align=center | Адмирал
| Владимир Громилин
|-
| ХК МВД|  Балашиха
| Балашиха-Арена (5 525)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Динамо М
| Сергей Петренко
|-
| ХК Рига|  Рига
| Inbox.lv (2 000)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Динамо Р
| Александр Ниживий
|-
| Чайка|  Нижний Новгород
| ДС им. В.С. Коноваленко (4 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Торпедо
| Вячеслав Рьянов
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Авто |  Екатеринбург
| КРК Уралец (5 570)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Автомобилист
| Венер Сафин
|-
| Алтай У-К|  Усть-Каменогорск
| ДС им. Бориса Александрова (4 400)
| align=center | 2015
| align=center | 2016
| align=center | Торпедо У-К (ВХЛ)
| Дмитрий Фокин
|-
| Белые медведи|  Челябинск
| Арена Трактор (7 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Трактор
| Максим Смельницкий
|-
| Ирбис |  Казань
| Татнефть Арена (9 300)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Ак Барс
| Дмитрий Балмин
|-
| Кузнецкие медведи|  Новокузнецк
| ДС Кузнецких Металлургов (7 533)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Нк
| Александр Китов
|-
| Ладья|  Тольятти
| Лада-Арена (6 100)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Лада
| Владимир Шиханов
|-
| Мамонты Югры|  Ханты-Мансийск
| Ледовый дворец спорта (2 000)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Югра
| Сергей Петров
|-
| Омские ястребы|  Омск
| Арена Омск (10 318)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Авангард
| Игорь Земляной
|-
| Реактор|  Нижнекамск
| Нефтехим-Арена (6 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Нефтехимик
| Александр Соколов
|-
| Сарматы|  Оренбург
| ЛД Звёздный (2 500)
| align=center | 2015
| align=center | 2015
| align=center | Южный Урал (ВХЛ)
| Дмитрий Стулов
|-
| Сибирские снайперы |  Новосибирск
| ЛДС Сибирь (7 384)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Сибирь
| Ярослав Люзенков
|-
| Снежные барсы|  Астана
| Барыс-Арена (11 626)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Барыс
| Галым Мамбеталиев
|-
| Спутник Ал|  Альметьевск
| ДС Юбилейный (2 200)
| align=center | 2011
| align=center | 2016
| align=center | Нефтяник Ал (ВХЛ)
| Сергей Мордвинцев
|-
| Стальные лисы |  Магнитогорск
| Арена-Металлург (7 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Мг
| Виталий Соловьёв
|-
| Толпар |  Уфа
| ДС Салават Юлаев (3 501)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Салават Юлаев
| Константин Полозов
|-
| Тюменский легион|  Тюмень
| Дворец спорта (3 346)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Рубин (ВХЛ)
| Валерий Тушенцов
|-
|}

 Регулярный чемпионат 
 Турнирная таблица 

Примечание
 '' М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очковЖирным''' шрифтом выделены команды, вышедшие в плей-офф.

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Кубок Вызова 
Кубок вызова МХЛ 2017 прошёл в Уфе. Традиционная встреча команд «Запада» и «Востока», составленных из игроков чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, состоялась 15 января в «Уфа-Арена». Основное время закончилось со счётом 1:1, в серии буллитов победил «Запад» 2:0.

Плей-офф

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Календарь МХЛ на сезон 2016/2017 (PDF-файл)

Молодёжная хоккейная лига
2016 год в хоккее
2017 год в хоккее